BTV International 2010 — пригласительный снукерный турнир в Китае. Проходил с 19 по 25 июля 2010 в Пекине, заменив собой турнир Beijing International Snooker Challenge. Организатором турнира выступила компания 110Sport.

На первом этапе играли две группы по пять человек.  Победителем стал Тянь Пэнфэй, переигравший в финале Райана Дэя со счётом 9:3.

Призовой фонд 

 Победитель CNY 350 000 (£ 40 000)
 Финалист CNY 170 000 (£ 19 500)
 Полуфиналисты CNY 80 000 (£ 9 150)
 Высший брейк CNY 50 000 (£ 5 675)
 Максимальный брейк - Hyundai Sedan

Результаты

Групповая стадия

Группа A 

 М  - всего матчей
 МВ - выиграно матчей
 ФВ - выиграно фреймов
 ФП - проиграно фреймов
 Р  - разность выигранных и проигранных фреймов
 О  - очки

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

  Алистер Картер 5:4 Лян Вэньбо : 44-69, 0-90(90), 0-88(88), 79(73)-20, 89(54)-0, 75-43, 22-55, 79(54)-1, 81-1
  Марк Аллен 3:5 Сяо Годун : 1-51, 107-29, 38-72, 121(102)-0, 23-82, 68-26, 16-68(68), 46-49
  Алистер Картер 5:3 Райан Дэй : 
  Лян Вэньбо 5:2 Сяо Годун : 37-53, 100-0, 76-33, 79-0, ?, 105-22, 78(78)-17
  Алистер Картер 3:5 Марк Аллен : 44-59, 67-57, 70-65, 0-137, 53-65, 0-107, 73(73)-16, 9-74(74)
  Лян Вэньбо 4:5 Райан Дэй :  21-90(52), 23-77(59), 16-114, 140-0, 94(59)-5, ?, 70(59)-49, 108-0, 65-66
  Марк Аллен 4:5 Райан Дэй : 38-68(64), 69-58, 48-68, 69-16, 7-85(73), 64(53)-2, 103-0, 43-61, 47-81
  Сяо Годун 5:4 Алистер Картер : 
  Лян Вэньбо 5:3 Марк Аллен : 56-26, 5-71(64), 27-87(87), 57-23, 111(110)-6, 69(68)-39, 76(76)-15, 75-44
  Райан Дэй 5:2 Сяо Годун : 111(64)-0, 99(99)-27, 56-58(58), 68(68)-52(50), 0-100(75), 118(102)-8, 88(67)-42

Группа B 

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

  Стивен Хендри 2:5 Тянь Пэнфэй : 8-58, 66-2, 27-88(83), 74-14, 0-82, 0-77, 16-83(83)
  Стивен Магуайр 5:1 Цзинь Лун : 39-77, 83-32, 116-0, 62-38, 63-50, 73-33
  Стивен Хендри 4:5 Марко Фу : 23-69(62), 17-54, 74(74)-52(52), 86-44, 70-23, 40-91(57), 1-70(66), 95(89)-4, 25-78
  Тянь Пэнфэй 5:3 Стивен Магуайр : 0-74(64), 93(93)-24, 13-105(69), 77-35, 113(84)-0, 13-87(87), 68-57, 71-47
  Тянь Пэнфэй 5:4 Марко Фу : 77(77)-44, 64-62, 0-136, 97- , ?, 97-7, -71, 0-136, 55-44
  Стивен Хендри 2:5 Цзинь Лун : 35- 103(100), 79(79)-16, 0-71(58), 28-60, 65-64, 29-56, -83
  Стивен Хендри 5:4 Стивен Магуайр : -69, 28-78, 100- , 63-25, 1-63, -116, 0-120, 54-14, 69-29
  Марко Фу 5:4 Цзинь Лун :  -107, 66-4, 18-66,  -94 , 80- , 101-33, 35-66, 99(99)-0, 62-30
  Тянь Пэнфэй 1:5 Цзинь Лун : 38-94, -96, 39-85, ?, 70-49, 19-57
  Стивен Магуайр 5:4 Марко Фу : 65-1, 105-0, 40-66(66), 72(58)-36, 15-119(111), 77-0, 78-39

Плей-офф 

 24 июля: 
  4-53, 55-59, 41-68, 98(70)-17, 21-97(85), 44-89(89), 54-22, 70(63)-32, 14-64(64)
  92(55)-36, 76-54, 29-75, 27-65, 57-46, 8-115(100), 61(61)-88, 68-38, 105(83)-17, 76(76)-34

Финал

Сенчури-брейки 

 140, 110, 108, 105, 100 Лян Вэньбо
 137, 107, 107, 103, 102 Марк Аллен
 136, 136, 111 Марко Фу
 133, 100 Тянь Пэнфэй
 120, 116, 116, 105 Стивен Магуайр
 114 Алистер Картер
 114, 106, 102 Райан Дэй
 107, 100 Цзинь Лун
 100 Стивен Хендри

Примечания

Ссылки 

 BTV International 2010 на Top-snooker 

Beijing International Snooker Challenge
2010 год в снукере